Der Begriff Eulenspiegelmuseum steht für mehrere Museen, die sich thematisch mit Till Eulenspiegel befassen:

 das Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt
 das Eulenspiegel-Museum in Mölln
 das Museum Till Eulenspiegel im Waffenhammer (Steinachtal)
 das Eulenspiegelmuseum in Damme (Belgien)